Pao-ching Hsien kan syfta på följande platser:

Kina 

 Baojing Xian, härad, Hunan, 
 Baoqing Xian, härad, Heilongjiang, 

Robotskapade Kinaförgreningar